Пе́тра Цубла́зинг (род. 30 июня 1989, Больцано) — итальянский стрелок, специализирующаяся в стрельбе из винтовки. Участница Олимпийских игр. Победительница чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.

Карьера 
Петра Цублазинг начала заниматься пулевой стрельбой в 2001 году под руководством отца Франца. С 2003 года входит в состав сборной.

В 2009 году на юниорском первенстве Европы в Праге завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки. В 2012 году дебютировала на Олимпийских играх. В Лондоне она выступила в двух видах программы: в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трёх положений, но в обоих видах не смогла даже пробиться в финал, заняв два 12-х места.

В 2013 году на первенстве Европы в Оденсе выиграла золото в упражнении с пневматической винтовкой, спустя год повторила этот успех на мировом первенстве в Испании.

На первых в истории Европейских играх стала чемпионкой в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трёх положений.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Италии
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Выпускники Университета Западной Виргинии
Чемпионы Европейских игр по стрельбе